Latu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Latu (ö i Finland), Norra Savolax, Varkaus,

Indonesien 

 Pulau Obilatu, ö, Maluku Utara, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar